Demolition () — четырнадцатый студийный альбом британской хеви-метал-группы Judas Priest. Это второй и последний альбом группы, который записывался при участии вокалиста Тима Оуэнса.

До выпуска Nostradamus в 2008 году продолжительность альбома сделала его самым длинным в дискографии группы.

Список композиций

Бонус-треки (Japanese Edition)

Участники записи 
Judas Priest
 Тим «Потрошитель» Оуэнс — вокал
 Кей Кей Даунинг — гитара
 Гленн Типтон — гитара
 Иэн Хилл — бас
 Скотт Трэвис — барабаны
Дополнительный персонал
Дон Эйри — клавишные

Чарты

Литература

Примечания

Ссылки 

Альбомы 2001 года
Альбомы Judas Priest
Альбомы грув-метала